Richard de Turberville ist der Name folgender Personen:

* Richard de Turberville (Adliger, † vor 1303) († vor 1303), englischer Adliger
 Richard de Turberville (Adliger, um 1320) (um 1320–1366/1367), englischer Adliger